Victoria Hall peut désigner :
 Victoria Hall, une salle de concert située à Genève en Suisse, consacrée à la musique classique ;
 Victoria Hall, un bâtiment situé à Hamilton, au Canada ;
 Victoria Hall, actrice américaine.